Les élections municipales de 2020 dans les Pyrénées-Atlantiques, comme dans le reste de la France, a lieu le  ; le second tour est reporté en raison de la pandémie de maladie à coronavirus au .

Elles renouvellent les 546 conseils municipaux des communes du département ainsi que les conseillers intercommunaux dans les communes de plus de . À l'issue de ces élections, les conseils municipaux renouvelés éliront les 546 maires du département.

Les informations suivantes concernent les seules communes de plus de  situées dans le département des Pyrénées-Atlantiques.

Communes sans candidat 
Le , jour de clôture des dépôts de candidature en préfecture, six communes du département n'ont pas de candidat. Il s'agit des communes de Arrien, Urdos, Higuères-Souye, Pardies-Piétat, Etsaut et d'Escout.

Maires sortants et maires élus 
Le tableau ci-dessus prend en compte uniquement les communes comptant plus de , d'après les chiffres de l'Insee issus du recensement de 2017.

Hormis Oloron-Sainte-Marie, la droite conserve la plupart des gains enregistrés lors du scrutin précédent, notamment Anglet, Gan et Pau. C'est face aux candidats régionalistes que la droite trébuche, s'inclinant à Ciboure et Urrugne. La gauche échoue une nouvelle fois à reconquérir Bayonne, la deuxième ville du département, face au maire sortant UDI.

Résultats en nombre de maires

Taux de participation

Résultats dans les communes de plus de

Anglet 
 Maire sortant : Claude Olive (LR)
 39 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 17 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Arcangues 
 Maire sortant : Philippe Echeverria (DVD)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Artix 
 Maire sortant : Jean-Marie Bergeret-Tercq (PS)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Ascain 
 Maire sortant : Jean-Louis Fournier (DVD)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Bassussarry 
 Maire sortant : Paul Baudry (DVD)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Bayonne 
 Maire sortant : Jean-René Etchegaray (UDI)
 45 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 22 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Biarritz 
 Maire sortant : Michel Veunac (MoDem)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 11 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Bidart 
 Maire sortant : Emmanuel Alzuri (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Billère 
 Maire sortant : Jean-Yves Lalanne (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Bizanos 
 Maire sortant : André Arribes (MoDem) - Ne se représente pas
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Boucau 
 Maire sortant : Anthony Dufau (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Cambo-les-Bains 
 Maire sortant : Christian Devèze (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Ciboure 
 Maire sortant : Guy Poulou (LR) - Ne se représente pas
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Gan 
 Maire sortant : Francis Pèes (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Gelos 
 Maire sortant : Pascal Mora (DVG)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Hasparren 
 Maire sortant : Beñat Inchauspé (UDI)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Hendaye 
 Maire sortant : Kotte Écénarro (PS)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Idron 
 Maire sortant : Annie Hild (LR)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Jurançon 
 Maire sortant : Michel Bernos (LREM)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Lescar 

 Maire sortant : Christian Laine (PS) - Ne se représente pas
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Lons 
 Maire sortant : Nicolas Patriarche (LR)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Monein 
 Maire sortant : Yves Salanave-Péhé (DVG) - Ne se représente pas
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Morlaàs 
 Maire sortant : Dino Forté (DVG) - Ne se représente pas
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 9 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Mouguerre 
 Maire sortant : Roland Hirigoyen (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Mourenx 
 Maire sortant : Patrice Laurent (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Nay 
 Maire sortant : Guy Chabrout (MRSL)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Oloron-Sainte-Marie 
 Maire sortant : Hervé Lucbereilh (CNIP)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 21 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Orthez 
 Maire sortant : Emmanuel Hanon (PS)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 13 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Pau 
 Maire sortant : François Bayrou (MoDem)
 49 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 37 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Jean-de-Luz 
 Maire sortant : Jean-François Irigoyen (LR)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Pée-sur-Nivelle 
 Maire sortant : Pierre-Marie Nousbaum (LR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Pierre-d'Irube 
 Maire sortant : Alain Iriart (REG)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Salies-de-Béarn 
 Maire sortant : Claude Serres-Cousiné (PS) - Ne se représente pas
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 16 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Sauvagnon 
 Maire sortant : Jean-Pierre Peys (PS) - Ne se représente pas
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 8 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Serres-Castet 
 Maire sortant : Jean-Yves Courrèges (DVG)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 10 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Urrugne 
 Maire sortant : Odile de Coral (LR) - Ne se représente pas
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Ustaritz 
 Maire sortant : Bruno Carrère (REG)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 
Nombres de conseillers municipaux et communautaires par communes

Articles connexes 
 Élections municipales en FranceÉlections municipales françaises de 2020
 Liste des communes des Pyrénées-Atlantiques
 Élections municipales de 2014 dans les Pyrénées-Atlantiques

Municipales 2020
Pyrénées-Atlantiques